Antisocial – film del 2013 diretto da Cody Calahan
 Antisocial – singolo dei Trust del 1980
 Antisocial – singolo di Ed Sheeran e Travis Scott del 2019